Tito Quinzio Capitolino Barbato fu il nome di diversi personaggi della storia romana. Tra questi si ricordano:
 Tito Quinzio Capitolino Barbato, console per ben sei volte, nel 471 a.C., 468 a.C., 465 a.C., 446 a.C., 443 a.C. e 439 a.C.;
 Tito Quinzio Capitolino Barbato, console nel 421 a.C.;
 Tito Quinzio Capitolino Barbato, tribuno consolare nel 405 a.C..